La nazionale Under-20 di pallavolo femminile della Croazia è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Croazia con un'età inferiore di 20 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Croazia.

Rosa

Risultati

Campionato mondiale Under-20

Collegamenti esterni
 

 U-20
Croazia
Pallavolo Under-20